Алан Владимирович Макиев (род. , Ардон, СССР) — российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового.

Карьера 
Сезон 2014/2015 Макиев начал в составе «Автодора», проведя 13 матчей в Единой лиге ВТБ (3,5 очка, 1,5 подбора за 9,5 минут) и 6 игр в Кубке Вызова ФИБА (3,7 очка, 0,5 подбора, 0,5 передачи за 12,7 минуты).

В январе 2015 года, на правах аренды, Макиев перебрался в «Рязань», за который сыграл 27 матчей, набирая в среднем 8,3 очка, 5,3 подбора, 0,8 блок-шота за 20,5 минут. После окончания сезона Макиев вернулся в саратовский клуб.

В сезоне 2016/2017 в Единой лиги ВТБ Макиев сыграл 17 матчей, набирая в среднем 4,4 очка, 2,9 подбора и 0,5 передачи за 15,6 минуты. В 13 играх Лиги чемпионов ФИБА его средняя статистика составила 3,7 очка, 2,7 подбора и 0,5 передачи за 11,6 минуты. По окончании сезона «Автодор» и Макиев расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

В августе 2017 года подписал контракт с ЦСКА, но не стал игроком основной ротации. По ходу сезона он принял участие в 5 матчах (1 – Евролиги, 4 – Единой лиги ВТБ), суммарно проведя на паркете 30 минут, набрал 16 очков и сделал 7 подборов. Также Макиев трижды сыграл за фарм-клуб ЦСКА-2, где набирал 9,0 очка, 3,7 подбора и 1,0 блок-шота.

В сентябре 2018 года стал игроком «Уралмаша». По окончании сезона 2018/2019 Макиев продлил контракт с «Уралмашем» ещё на один сезон.

В мае 2020 года Макиев перешёл в «Купол-Родники», но в июле 2020 года воспользовался опцией расторжения контракта с ижевским клубом и вернулся в «Автодор». В составе саратовского клуба Алан принял участие в 11 матчах Единой лиги ВТБ, в среднем набирая 3,5 очка, 3,5 подбора и 0,6 блок-шота.

В феврале 2021 года Макиев вновь стал игроком «Уралмаша».

Сборная России 
В мае 2017 года Макиев получил приглашение в «Открытый лагерь РФБ», участники которого присоединятся к основному сбору национальной команды.

В июне 2017 года Макиев был включён в состав сборной России, составленный по итогам завершившегося «Открытого лагеря РФБ», и принял участие в баскетбольном турнире Спортивных игр БРИКС. Одержав победы над всеми тремя соперниками (ЮАР, Индия и Китай) сборная России стала победителем турнира.

Личная жизнь 
16 сентября 2016 года, в семье Алана Макиева и его супруги Екатерины родился сын.

Достижения

Клубные 
  Чемпион Единой лиги ВТБ: 2017/2018
  Чемпион России: 2017/2018
  Чемпион Высшей лиги: 2012/2013
  Бронзовый призёр Суперлиги-1 дивизион: 2021/2022

Сборная России 
  Чемпион Спортивных игр БРИКС: 2017

Статистика

Примечания 

Баскетболисты России
Игроки БК «Волжанин-ГЭС»
Игроки БК «Эльбрус»
Игроки БК «Автодор»
Игроки БК «Купол-Родники»
Игроки БК «Иркут»
Игроки БК «Рязань»
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК ЦСКА-2 Москва
Игроки БК «Уралмаш»
Игроки БК «Темп-СУМЗ»